Collegio elettorale di Mondovì – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Mondovì – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Mondovì – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)